Fairview kan avse:

Geografi

Irland 

 Fairview (ort i Irland),

Kanada 

 Fairview, Alberta, 
 Fairview (flygplats), Alberta,

USA 

 Fairview, Christian County, Kentucky, 
 Fairview, Alabama, Cullman County, 
 Fairview, Georgia, ort, Walker County, 
 Fairview, Kansas, ort, Brown County, 
 Fairview, Kenton County, Kentucky, 
 Fairview (berg), Maryland, Allegany County, 
 Fairview, Missouri, Newton County, 
 Fairview, North Carolina, Buncombe County, 
 Fairview, North Carolina, Union County, 
 Fairview, Oklahoma, countyhuvudort, Major County, 
 Fairview, Tennessee, Williamson County, 
 Fairview, Texas, Collin County, 
 Fairview, Texas, Wise County, 
 Fairview, Virginia, Mecklenburg County, 
 Fairview, West Virginia, Marion County, 
 Fairview, Illinois, Fulton County, 
 Fairview, New Jersey, Bergen County, 
 Fairview, New Jersey, Monmouth County, 
 Fairview, New York, Dutchess County, 
 Fairview, New York, Westchester County, 
 Fairview, Pennsylvania, Butler County, 
 Fairview, Pennsylvania, Erie County, 
 Fairview, Kalifornien, ort, Alameda County, 
 Fairview (gruva i USA, New Mexico), Sierra County, 
 Fairview, Utah, Sanpete County, 
 Fairview (gruva i USA, Montana, Lewis and Clark County), 
 Fairview, Montana, Richland County, 
 Fairview, Oregon, Multnomah County, 
 Fairview, Wyoming, Lincoln County,

Se även
 Fairview Heights, Illinois

Se även
 Fairview Park

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar